Il singolare dell'Eurocard Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Boris Becker ha battuto in finale Pete Sampras 3–6, 6–3, 3–6, 6–3, 6–4.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Eurocard Open 1996
ATP Tour 1996